La 34ª edizione del Rally d'Argentina, quinta prova del Campionato del mondo rally 2014, si è corsa dall'8 all'11 maggio ed è stata vinta dal finlandese Jari-Matti Latvala.

Risultati

Classifica

Classifiche Mondiali 

Piloti WRC

Costruttori WRC

Piloti WRC-2

Piloti WRC-3

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2014